Jakob Regenhart ist der Name folgender Personen:

* Jakob Regenhart (Kaufmann) (1742–1818), österreichischer Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Perchtoldsdorf 
 Jakob Regenhart (Mediziner), österreichischer Mediziner